Joseph Aussel
Stéphane Aussel
Roberto Aussel